Сен-Севе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Бордо, 16 км на південь від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4767,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 

 Жан Марі Леон Дюфур (1780–1865) — французький ентомолог.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сен-Севе

 Сен-Севе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Севе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди